Die Kommunalwahlen in Niedersachsen 2016 fanden am 11. September 2016 statt. Es wurden die Kreistage, die hannoversche Regionsversammlung sowie die Stadt-, Gemeinde- und Samtgemeinderäte bestimmt. Zugleich wurden auch die Stadtbezirksräte und die Ortsräte und ferner einige Landräte und Bürgermeister gewählt. Sie haben nunmehr eine Amtszeit von fünf statt acht Jahren.

Es waren die 19. Kommunalwahlen bzw. Teilkommunalwahlen seit 1948.

Zu den Rechtsgrundlagen zählen:
 Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG)
 Niedersächsische Kommunalwahlordnung (NKWO)
 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Ausgangslage 

Wie bei den Kommunalwahlen in anderen Bundesländern spielt auch in Niedersachsen die Persönlichkeit der Kandidaten eine stärkere Rolle als bei Landtags- und Bundestagswahlen. Demzufolge haben – nicht zuletzt aufgrund des Wahlrechts – parteilose Bewerber ebenfalls eine Chance. Die CDU ist landesweit bei den Wahlen 2011 die stärkste Partei geblieben, die SPD landete knapp dahinter. Dennoch verloren beide Parteien an Prozentpunkten, genau wie die FDP. Landesweiter Gewinner war die Partei Bündnis 90/Die Grünen, die stark zulegen konnte. Die Linke konnte ihre Prozentzahl mehr als verdoppeln, die Sonstigen gewannen ebenfalls hinzu, die meisten ihrer Stimmen fielen aber auf lokale Bürgervereinigungen. Die Piraten erhielten bei den Gemeindewahlen 0,5 Prozent und bei den Kreiswahlen 1,0 Prozent der Stimmen. Rechte Parteien spielten landesweit keine Rolle. Mit 55,5 Prozent lag die Wahlbeteiligung bei dieser Kommunalwahl etwas höher als bei den letzten Kommunalwahlen.

Wahlberechtigte 
Bei den niedersächsischen Kommunalwahlen 2016 waren alle Deutschen und Staatsangehörige eines anderen EU-Staates, die am Wahltag ihr 16. Lebensjahr vollendet haben, wahlberechtigt, wenn sie seit mindestens drei Monaten einen festen Wohnsitz im Wahlgebiet hatten und ins Wählerverzeichnis eingetragen waren. Sie durften zudem nicht aufgrund von zivil- oder strafrechtlichen Gerichtsentscheidungen vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.

Wahlbewerber 
Um ein kommunales Mandat in einer Vertretung können sich Deutsche oder Staatsangehörige eines anderen EU-Staates bewerben, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens sechs Monaten im jeweiligen Wahlgebiet wohnen und nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind (§ 49 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz – NKomVG). Die Bewerber eines Wahlvorschlages einer Partei dürfen nicht Mitglied einer anderen Partei sein. Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Wählergruppe müssen nicht Angehörige der Wählergruppe sein.

Wahlvorschläge 

Bei den niedersächsischen Kommunalwahlen am 11. September traten 25 Parteien an. Daneben konnten auch Wählergruppen und Einzelpersonen kandidieren. Zweieinhalb Monate vor dem Urnengang gab der Landeswahlausschuss die teilnehmenden Parteien bekannt. Keine Anerkennung brauchten die Parteien, die im Landtag von Niedersachsen oder im Bundestag vertreten sind:
 CDU in Niedersachsen
 SPD Niedersachsen
 Bündnis 90/Die Grünen Niedersachsen
 FDP Niedersachsen
 Die Linke
Folgende Organisationen wurden außerdem als Parteien anerkannt:
 Allianz für Fortschritt und Aufbruch (ALFA) Niedersachsen
 Alternative für Deutschland (AfD) Niedersachsen
 Bündnis C – Christen für Deutschland – AUF&PBC Niedersachsen
 Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit
 Demokratische Mitte Deutschlands ökologisch ökonomisch sozial Landesverband Niedersachsen
 Deutsche Kommunistische Partei
 Deutsche Zentrumspartei
 Die Einheit – Landesverband Niedersachsen
 Die Friesen
 Die Gerechten Demokraten
 Die Republikaner
 Eine-Welt-Partei
 Familien-Partei Deutschlands, Landesverband Niedersachsen
 Freie Wähler Niedersachsen
 Nationaldemokratische Partei Deutschlands Landesverband Niedersachsen
 Neue Liberale – Die Sozialliberalen – Landesverband Niedersachsen
 Ökologisch-Demokratische Partei, Landesverband Niedersachsen
 Partei der Vernunft Landesverband Niedersachsen
 Die PARTEI (Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative), Landesverband Niedersachsen
 Piratenpartei Niedersachsen

Wahlverfahren 

Entsprechend § 4 (Wahlgrundsätze, Wahlsystem) des Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG), werden die zu wählenden Gremien in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer sowie einer mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl gewählt. Jeder Wähler hat drei Stimmen, die kumuliert oder panaschiert werden können. Zur Wahl stehen dabei nicht nur die einzelnen Kandidaten, sondern auch die Listen, für die sie antreten. Hierdurch haben Wähler die Möglichkeit, einzelne Kandidaten mit schlechter Listenplatzierung durch entsprechende persönliche Stimmen erfolgreich zu wählen. Die Sitzverteilung wird nach dem Hare-Niemeyer-Verfahren vorgenommen, es gibt keine explizite Sperrklausel.

Bei Personenwahlen (Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister) gibt es nur eine Stimme. Erreicht kein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen, kommt es zwei Wochen später zur Stichwahl zwischen den beiden jeweils bestplatzierten Bewerbern.

Wahlergebnisse

Kreiswahlen 
Bei Kreiswahlen wird der Kreistag eines Landkreises oder der Rat einer kreisfreien Stadt gewählt. Die Ergebnisse sind hier kumuliert für das ganze Bundesland aufgeführt.

Gesamtergebnis

Ergebnisse nach Kreisen

Ehemaliger Regierungsbezirk Braunschweig

Ehemaliger Regierungsbezirk Hannover

Ehemaliger Regierungsbezirk Lüneburg

Ehemaliger Regierungsbezirk Weser-Ems

Gemeindewahlen 
Bei Gemeindewahlen werden die Gemeinderäte bzw. Stadträte der einzelnen Gemeinden oder Städten gewählt. Im Folgenden sind die Ergebnisse kumuliert für das gesamte Bundesland aufgetragen. Die Zählung enthält dabei nicht die Ergebnisse der Stadtratswahlen in kreisfreien Städten, diese werden zu den Kreiswahlen gezählt.

Gesamtergebnis

Unregelmäßigkeiten 
Nachdem Die Linke bei der Stadtratswahl in Quakenbrück ein ungewöhnlich hohes Ergebnis von 21,55 % erzielt hatte, verdichteten sich die Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei der Briefwahl. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der Wahlfälschung auf und durchsuchte die Wohnungen von acht Verdächtigen, meist Mitgliedern der Linken bzw. Familiengehörigen davon. Im November 2016 stimmte der Rat der Stadt einstimmig dafür, die Briefwahl für ungültig zu erklären. Bei der Wiederholung am 5. März 2017 kam Die Linke auf 16,56 % und musste zwei ihrer sieben Sitze abgeben.

In Bad Bevensen hatte der Wahlausschuss entschieden, die Grünen von der Stadtratswahl auszuschließen, weil sie eine Kandidatenliste mit einer fehlerhaften Reihenfolge der Plätze 2, 4 und 6 eingereicht hatten. Die Grünen hatten gegen diese Nichtzulassung zur Wahl geklagt und im November 2017 vom Verwaltungsgericht in Lüneburg recht bekommen. Eine Neuwahl fand am 11. März 2018 statt, bei der die Grünen 46,24 % gewannen.

Siehe auch 
 Liste der Kommunalwahlen in Niedersachsen
 Ergebnisse der Kommunalwahlen in Niedersachsen

Weblinks 

 Landeswahlleiter: Kommunalwahl in Niedersachsen
 Reinhard Bingener: Reportage aus dem Wahlkampf, FAZ.net, 10. September 2016
 Endgültiges amtliches Ergebnis der Kommunalwahlen am 11. September 2016, Aktuelle-Wahlen-Niedersachsen.de, 14. Oktober 2016.

Einzelnachweise 

Niedersachsen
2016